PGPR (engl.: Plant growth-promoting rhizobacteria) sind pflanzenwachstumsfördernde Rhizobakterien (altgriechisch ῥίζα rhiza = Wurzel und βακτήριον baktērion = Stäbchen). Diese Bakterien gehen im wurzelnahen Bodenraum eine Symbiose mit Pflanzenwurzeln ein, zudem sind einige Arten, wie z. B. Pseudomonas putida, zusätzlich mit arbuskulären Mykorrhiza-Pilzen vergesellschaftet.
Ethen ist ein Phytohormon, das viele pflanzenphysiologische Vorgänge steuert. Wird jedoch zu viel Ethen von der Pflanze produziert, z. B. als Reaktion auf eine Überdosis künstlichen Mineraldüngers, so hemmt die Pflanze ihr Wachstum selbst. Die PGPR sind u. a. dazu in der Lage, das Ethen-Niveau in der Pflanze zu regulieren und somit ihr Wachstum zu stimulieren.

Einzelnachweise 

Bakteriologie
Abkürzung